Met de naam Kruisheren wordt een aantal religieuze gemeenschappen bedoeld:
 de Orde van het Heilig Kruis, een kloosterorde van kruisheren gesticht in 1211 in Hoei (thans België)
 de Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis, een kloosterorde van kruisheren gesticht in 1131 in Coimbra, in 1834 verboden (in Portugal), in 1979 gereactiveerd
 de broeders van het Heilig Kruis, gesticht in 1847
 kloosters van de Kruisheren zoals daar nog zijn/waren in Sint Agatha (Cuijk), Uden, Nijmegen, en Zoeterwoude
  
 het College van het Heilige Kruis in Uden (N.-Br., NL) (van 1979-eind jaren 1990)
 het Heilig Kruiscollege in Maaseik (Lim., BE) (thans Mosa-RT)
 het Heilig Kruiscollege in Denderleeuw (O.-Vl., BE) (thans IKSO)